Финал Кубка Украины по футболу 2009 — финальный матч восемнадцатого розыгрыша Кубка Украины по футболу, который состоялся 31 мая 2009 года на стадионе «Днепр-Арена» в Днепропетровске. В матче встретились полтавская «Ворскла» и донецкий «Шахтёр». Победу одержала полтавская команда со счётом 1:0, заработав, таким образом, первый, в своей истории, Кубок Украины. Единственный гол в матче на 50-й минуте забил Василий Сачко

Путь к финалу 

Оба клуба начали выступления с 1/16 финала, как участники Высшей Лиги чемпионата Украины

Отчёт о матче

Статистика

См. также 
 Суперкубок Украины по футболу 2009

Примечания

Ссылки 
 Протокол матча на официальном сайте ФФУ
 Протокол матча на сайте донецкого «Шахтёра»

Футбол на Украине в сезоне 2008/2009
2009
Матчи ФК «Шахтёр» Донецк
Матчи ФК «Ворскла»
Спортивные соревнования в Днепре
События 31 мая
Май 2009 года
2000-е годы в Днепропетровской области
2009 год в Днепропетровской области